Chiesa di Santa Maria delle Vergini – chiesa nel comune di Scafati
 Chiesa di Santa Maria delle Vergini – chiesa nel comune di Macerata
 Chiesa di Santa Maria delle Vergini – chiesa nel comune di Venezia demolita nel 1844